35-а шахова олімпіада проходила з 25 жовтня по 11 листопада 2002 року, в місті Блед (Словенія). У турнірі брали участь 136 чоловічих і 92 жіночих команди.

Головним суддею був досвідчений голландський арбітр Гверта Гійссна ().

Змагання проходили за швейцарською системою в 14 турів. Пари були визначені комп'ютерним жеребкуванням.

Результати

Чоловіки

Жінки

Джерела 
 35th Chess Olympiad: Bled 2002 
 35th Chess Olympiad (women): Bled 2002 

Шахові олімпіади
2002 у шахах
Жовтень 2002
Листопад 2002